Hemiptarsenus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Hemiptarsenus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Hemiptarsenus